Telgen uit een Nederlandse familie:
 Theodorus van Gogh (1822-1885), predikant en vader van kunstschilder Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (kunsthandelaar) (1857-1891), kunsthandelaar en broer van Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (verzetsstrijder) (1920-1945), student economie en verzetsstrijder
 Theo van Gogh (regisseur) (1957-2004), regisseur, televisiemaker, columnist en opiniemaker